Eublemma reninigra is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1945 door Berio.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

reninigra
Dier uit het Afrotropisch gebied